Dans l'hindouisme, Kashyapa est considéré comme un des grands sages ou rishi, père de l'humanité, des deva, des asura et des nâga.
 Dans le bouddhisme Mahâyâna, Kashyapa (Kassapa en pali) est considéré comme le Bouddha du passé ayant précédé immédiatement le Bouddha historique.

Il y eut en outre plusieurs personnages historiques ayant porté ce nom. Parmi eux :
 Un des premiers disciples du Gautama Bouddha, également appelé Mahākāshyapa.
 Kashyapa Matanga : sage indien qui se rendit en Chine en 67 av. J.-C. accompagné de Dharmaraksha à l’invitation de l’empereur Ming Di de la dynastie Han. Il s’installa à Luoyang au Temple du Cheval blanc.
 Kashyapa ou Kassapa I, devenu souverain de Ceylan de 473 à 495.